Сильве́стр ( в значении «лесной», «растущий в лесу» от  в значении «лес») — русское мужское личное имя латинского происхождения. Значение «лесной» в переносном смысле означает дикого, нецивилизованного человека.

Происходит из Древнего Рима, на Русь попало с христианством из Византии. Согласно В. А. Никонову, в 1980-х годах имя перестало использоваться.

Первоначальный вариант имени был непонятен в обиходном русском языке. По этой причине Сильвестр обрёл новую форму — Селиверст, по созвучию с такими словами как «село»/«селиться» и «верста».  

От этого имени произошли фамилии Сильвестров, Селиверстов, Селивёрстов, Сильвестренко и Сильвеструк.

Именины 
 В православном календаре: 15 января, 14 марта, 8 мая, 5 июня, 11 октября.
 В католическом календаре: 13 августа, 20 ноября, 26 ноября, 31 декабря.

Иноязычные варианты 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,

Примечания 

Имена латинского происхождения
Мужские имена
Русские мужские имена
Имена от эпиклес